«Сумасшедшие гонки» — название художественных фильмов:
 Сумасшедшие гонки — немецкий телефильм 2003 года Михаэля Койша.
 Сумасшедшие гонки — американский фильм 2005 года Анжелы Робинсон.